Le FK Liepājas Metalurgs est un club letton de football basé à Liepāja fondé en 1909 et disparu en 2013.

Historique 

 1909 : fondation du club sous le nom de Olimpija Liepaja
 1962 : le club est renommé Zvejnieks Liepaja
 1991 : le club est renommé Olimpija Liepaja
 1993 : le club est renommé FK Liepaja
 1995 :  à une Coupe d'Europe (C2, saison 1995/96)
 1996 : fusion avec le FK DAG Liepaja en FK Baltika Liepaja
 1997 : le club est renommé Baltika Metalurgs Liepaja
 1997 : le club est renommé FK Liepājas Metalurgs
 2013 : le club disparaît à la suite de la faillite de l'usine métallurgique Liepājas Metalurgs

Bilan sportif

Palmarès 
 Ligue balte
 Vainqueur : 2007

 Championnat de Lettonie
 Champion : 1927, 1928, 1929, 1933, 1936, 1938, 1939, 2005, 2009

 Coupe de Lettonie
 Vainqueur : 2006
 Finaliste : 1939, 1998, 2000, 2002, 2005, 2011 et 2012

Bilan par saison 
Légende

Bilan européen 
Légende
  
  
  
  
  

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Anciens joueurs

Notes et références

Lien externe 
    Site officiel du club

Club de football disparu en Lettonie
Club de football fondé en 1909
Metalurgs
Club de football disparu en 2013